Il singolare del Sydney International 1996 è stato un torneo di tennis facente parte del WTA Tour 1996.

Gabriela Sabatini era la detentrice del titolo, ma quest'anno non ha partecipato.

Monica Seles ha battuto in finale 4–6, 7–6, 6–3 Lindsay Davenport.

Teste di serie
Le prime 4 teste di serie hanno ricevuto un bye per il 2º turno.

  Monica Seles (campionessa)
  Kimiko Date (semifinali)
  Mary Joe Fernández (quarti)
  Lindsay Davenport (finale)

 Brenda Schultz (semifinali) 
 Chanda Rubin (quarti) 
 Amy Frazier (secondo turno) 
 Naoko Sawamatsu (secondo turno)

Tabellone

Finali

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni
 

Sydney International 1996